Norops zeus är en ödleart som beskrevs av  Köhler och MCCRANIE 200. Norops zeus ingår i släktet Norops och familjen Polychrotidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjällbärande kräldjur
zeus